Огнёв-Майданский сельсове́т — административно-территориальное образование и упразднённое муниципальное образование (сельское поселение 2006—2019 гг.) в Воротынском районе Нижегородской области России.

Административный центр — село Огнёв-Майдан.

Географическое положение 
Огнёв-Майданский сельсовет сельсовет находится к югу от Воротынца возле автотрассы «Волга».  В состав сельсовета , помимо Огнёв-Майдана, входит 8 населённых пунктов. Сельсовет на западе граничит с Красногорским сельсоветом на юге со Спасским районом, на востоке с Семьянским сельсоветом. По территории сельсовета протекают реки Урга, впадающая в Суру, Чугунка, Калитка, Огнёвка.

Население

Состав 
В состав сельсовета входят 9 населённых пунктов.

Примечания 

Сельсоветы Воротынского района
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Воротынского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году